Nota: Puede que no todos los lugares llamados Hospitalet estén aquí.

Hospitalet puede referirse a:

Geografía española 
 Hospitalet de Llobregat (L'Hospitalet de Llobregat): segunda ciudad de Cataluña (España), en la provincia de Barcelona.
 Hospitalet del Infante (L'Hospitalet de l'Infant): núcleo de población del municipio de Vandellós y Hospitalet del Infante, en la provincia de Tarragona (Cataluña, España).

Geografía francesa 
 L'Hospitalet: comuna francesa situada en el departamento de los Alpes de Alta Provenza y la región de Provenza-Alpes-Costa Azul.
 L'Hospitalet-du-Larzac: comuna francesa situada en el departamento del Aveyron y la región de Occitania.
 L'Hospitalet-près-l'Andorre: comuna francesa situada en el departamento del Ariège y la región de Occitania.
 Lhospitalet: comuna francesa situada en el departamento del Lot y la región de Occitania.

Deportes 
 Club Bàsquet L'Hospitalet: principal club de baloncesto de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat.
 Centre d'Esports L'Hospitalet: club de fútbol de la ciudad de L'Hospitalet de Llobregat.
 L'Hospitalet Pioners: club de fútbol americano basado en L'Hospitalet de Llobregat.